Валери Лѐшек Писа̀рек () е полски езиковед полонист, социолингвист и психолингвист, професор, специалист в областта на стилистиката на полския език и културата на речта, преподавател в Ягелонския и Папския университет в Краков, директор на Центъра за изследване на медиите, автор на нова област в лингвистиката – интердисциплинарното медиазнание, създател и първи председател (1996 – 2000) на Съвета за полски език, член на Полската академия на знанията, Полската академия на науките, Полското лингвистично дружество.

Трудове 
 O metodzie badań nad językiem prasy polskiej (1962)
 Poznać prasę po nagłówkach. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym (1966)
 Poradnik językowy: podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji  (1965) – в съавторство с Мария Княгининова
 Retoryka dziennikarska (1970)
 Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże (1973)
 Kieszonkowy słowniczek ortograficzny (1976)
 Prasa nasz chleb powszedni (1978)
 Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie (1978)
 Analiza zawartości prasy (1983)
 Słowa między ludźmi (1985)
 Kultura języka dziś (1995) – в съавторство в Халина Згулкова
 Polszczyzna 2000: orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci (1999)
 Nowa retoryka dziennikarska (2002)
 Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność (2002)
 Słownik terminologii medialnej (2006)
 Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce: sierpień 1980 – 13 grudnia 1981 (2007) – в съавторство с Йежи Микуловски-Поморски

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Социолингвисти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Папския университет „Йоан Павел II“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Действителни членове на ПАН
Членове на Научния комитет на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Полското лингвистично дружество
Доктор хонорис кауза на Университет „Ян Кохановски“
Доктор хонорис кауза на Силезийския университет
Починали в Катовице
Погребани на Раковицкото гробище